Gala ist ein Boulevardmagazin bei RTL, das seit dem 11. Juni 2022 samstags ausgestrahlt wird.

Sendung 
Im Februar 2022 kündigte RTL – nach der Übernahme des Unternehmens Gruner + Jahr durch RTL Deutschland – an, dass die Boulevardzeitschrift Gala einen Fernseh-Ableger bekommen wird.

Die Sendung wird seit dem 11. Juni 2022 samstags ausgestrahlt und von Annika Lau moderiert. In jeder Sendung ist ein prominenter Gast zum Gespräch eingeladen. Dieser Gast spricht über seine eigene Person oder gibt seine persönliche Meinung zu einem Royalen oder prominenten Thema ab. Auch werden aktuelle prominente Themen von der Moderatorin und dem Gast analysiert und besprochen. Das Magazin beschäftigt sich unter anderem auch mit den neusten Fashiontrends und besonderen Beautytipps, zu denen auch Experten eingeladen werden.

Sendeplatz 

Mit dem Start der Sendung am 11. Juni 2022 wird die Sendung wöchentlich am Samstag um 17:45 Uhr ausgestrahlt. Das RTL-Magazin Exclusiv – Das Starmagazin macht für Gala den Sendeplatz frei und wanderte auf den Sonntag um 19:05 Uhr.

Moderation 
Im Januar 2022 wurde der Wechsel von Moderatorin Annika Lau von Sat.1 zu RTL bekannt. Seit Mai 2022 arbeitet sie für RTL Deutschland und im Februar 2022 wurde sie als Moderatorin für das Magazin bestätigt. Seit November 2022 moderiert Annett Möller als Vertretung ebenfalls die Sendung.

Ausgaben

Weblinks 

 Offizielle Internetpräsenz von Gala
 Gala bei RTL+

Einzelnachweise 

Fernsehsendung (Deutschland)
Fernsehsendung (RTL)
Fernsehsendung der 2020er Jahre